Тодд Итон Уорринер (; 3 января 1974, Бленхейм, Онтарио, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, левый крайний нападающий. Выступал в НХЛ и чемпионатах Финляндии, Швейцарии и Германии. Серебряный призёр Зимней Олимпиады 1994 года.

Игровая карьера 
Был задрафтован «Квебек Нордикс» под общим 4-м номером в 1992 году, однако так и не сыграл за эту команду ни одного матча. Выступал за команды НХЛ, АХЛ и ОХЛ. Часть карьеры провёл в Финляндии, Швейцарии и Германии.

20 февраля 1999 года в составе «Мейпл Лифс» стал автором первой шайбы в истории Эйр Канада Центра.

В составе сборной Канады выиграл серебряные медали на Олимпиаде в Лиллехаммере, а в 2005 году стал победителем Кубка Германии.

Завершил карьеру в 2009 году. С 2012 года работает комментатором на матчах команды «Уинсор Спитфайрз». Был помощником тренера в «Бленхейм Блейдс» и Уинсорском университете.

Статистика

Клубы

Факты 
В 2010 году вместе с Изабель Брассёр участвовал во втором сезоне реалити-шоу «Битва коньков» (). Пара заняла третье место.

Ссылки 
Статистика на NHL.com
Профиль на hockeydb.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Корнуолл Эйсес»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс» 
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»